Hartstein steht für:
 Hartstein, in der Steinverarbeitung übliche Einteilung, siehe Hart- und Weichgestein

Unternehmen:
 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie
 Odenwälder Hartstein-Industrie
 Hartsteinwerk Werdenfels, Steinbruch bei Eschenlohe

Hartstein ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Hartstein (1947–2002), deutscher Sportschütze
 Eduard Hartstein (1823–1869), deutscher Agronom
 Gary Hartstein (* 1955), US-amerikanischer Mediziner